Pârâul Târgului se poate referi la:

 Pârâul Târgului - râu afluent al Șomuzului Mare
 Pârâul Târgului - râu afluent al Târnavei Mari